Grey Owl (hibou gris en anglais) peut faire référence à :
 la Chouette lapone ;
 le surnom d'Archibald Belaney, probablement le plus grand écrivain-naturaliste de son époque connu au niveau international ;
 Grey Owl, un film de Richard Attenborough réalisé en 1999;
 Grey Owl, un fromage québécois, de la fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac.